«Вольфсбург» () — немецкий женский футбольный клуб из Вольфсбурга, часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».

История 
Женский Вольфсбург появился в 1973 году как «VfR Eintracht Wolfsburg». Самым большим его успехом был выход в финал кубка Германии по футболу среди женщин в 1984 году. В финале «Айнтрахт-Вольфсбург» проиграл Бергиш Гладбаху со счётом 0:2.

В 1990 году клуб стал одним из основателей женской Бундеслиги. В 1997 году он вылетел из Бундеслиги в Региональную лигу. Клуб оказался на грани банкротства и был вынужден объединится с другим клубом — Вендершоттом. После этого объединения Вольфсбург на некоторое время лишился собственного названия став Вендершоттером. В следующем сезоне Вендершоттер смог уверенно победить в региональной лиге, забив за сезон 121 и пропустив только 1 мяч. Такой результат позволил ему вернутся в Бундеслигу.

В 2003 году, по маркетинговым соображениям, Вендершотт превратился в Вольфсбург. Через два года клуб вылетел во вторую Бундеслигу, но не надолго: уже в следующем сезоне он вернул себе позицию в первой лиге. Не последнюю роль в этом сыграла Мартина Мюллер, которая забила в сезоне 36 голов.

Кроме взрослой команды также существуют и два молодёжных клуба.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Сезоны

Результаты выступлений

Достижения 
 Бундеслига
 Чемпионы (5): 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Кубок Германии
 Победители (9): 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Лига чемпионов УЕФА
 Победители (2): 2012/13, 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Женские футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Вольфсбурга